Antonowo – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie małoryckim, w sielsowiecie Wielkoryta
 Antonowo – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Druja.
Antonowo – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Ciecierki.
 Antonowo – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Powiacie.
Antonowo – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Budsław.
Antonowo – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Królewszczyzna.
Antonowo – dawna osada na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Krupole.
Antonowo – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Plisa.
Antonowo – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Mikołajewo.
Antonowo – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Chocieńczyce.
 Antonowo – miasto w Bułgarii
 Antonowo – wieś na Litwie
 Antonowo – wieś na Litwie w rejonie ignalińskim
3 miejscowości w Polsce:
 Antonowo – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Brok
 Antonowo – kolonia w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Orla
 Antonowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Giżycko

Zobacz też